De Wever è un cognome olandese, indica un mestiere: il tessitore.

Persone 
Patrick De Wever, geologo francese
Bruno De Wever, storico belga fiammingo, fratello maggiore di Bart De Wever
Bart De Wever, politico belga fiammingo, fratello minore di Bruno De Wever
Anuna De Wever, attivista belga